Canning steht für

Orte

 Canning (Buenos Aires), Ort in Gran Buenos Aires, Argentinien
 Canning (Indien), Stadt in West-Bengalen
 Canning (Nova Scotia), Ort in Kanada
 Canning (South Dakota), Dorf in den USA
 Canning (Liverpool), Stadtteil von Liverpool

Landschaftselemente

 Canning River (Alaska), Fluss in Alaska
 Canning River (Swan River), Nebenfluss des Swan River in Westaustralien
 Avenida Canning, ehemaliger Name der Avenida Scalabrini Ortiz in Buenos Aires, Argentinien

Canning ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Wernam Canning (1860–1936) australischer Landvermesser, er legte die Canning Stock Route an
 Charles Canning, 1. Earl Canning (1812–1862), britischer Staatsmann
 George Canning (1770–1827), britischer Premierminister
 George Canning (Tauzieher) (1889–1955), britischer Tauzieher
 Griffin Canning (* 1996), US-amerikanischer Baseballspieler
 Iain Canning (* 1979), britischer Filmproduzent und Oscarpreisträger
 Robert Gordon-Canning (1888–1967), britischer politischer Aktivist
 Sara Canning (* 1987), kanadische Schauspielerin
 Stratford Canning, 1. Viscount Stratford de Redcliffe (1786–1880), britischer Diplomat
 Thomas Canning (1911–1989), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Tom Canning (* 1948), amerikanischer Fusionmusiker
 Victor Canning (1911–1986), britischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Canning City
 Canning Highway
 Canning Reservoir
 Canning Town, Londoner Stadtteil
 Canning Town (London Underground)
 Canningbecken
 Kanning
 Kenning (Begriffsklärung)